А Лига 1997/1998 () — 9-й сезон чемпионата Литвы по футболу со времени восстановления независимости Литвы в 1990 году. Турнир начался 9 августа 1997 года и закончился 17 июня 1998 года.

По итогам прошлого сезона из I лиги в А Лигу вышел «Невежис» (Кедайняй). Также среди команд А Лиги оказался «Гележинис Вилкас». «Жальгирис-Вольмета» и «Панерис-2» покинули элитный дивизион. В турнире стартовали 16 команд.

Чемпион получил право стартовать в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов, а клуб, занявший второе место, — в первом отборочном раунде Кубка УЕФА. Ещё 2 команды участвовали в  Кубке Интертото: занявшая третье место — с предварительного раунда, а четвёртое место — с первого раунда.

Участники

География соревнования

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Литвы на rsssf.com

1997/1998
Литва
Литва
Спорт в Литве в 1997 году
Спорт в Литве в 1998 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1997/1998